Montevideo – capitale dell'Uruguay
 Montevideo – città della contea di Chippewa, Minnesota (Stati Uniti d'America)
 Montevideo – frazione di San Donà di Piave in provincia di Venezia
 Montevideo – grattacielo di Rotterdam

 Dipartimento di Montevideo – dipartimento dell'Uruguay
 Distretto di Montevideo – distretto del Perù nella provincia di Chachapoyas (regione di Amazonas)